Asamblea Nacional es la institución encargada, entre otras cosas, de elaborar y aprobar las leyes del país. Puede referirse a las siguientes instituciones:

Instituciones históricas
 Asamblea Nacional de Francia, establecida en la revolución francesa, en 1789;
 Asamblea Nacional Constituyente de Francia, formada a partir de la Asamblea Nacional anterior, en los inicios de la Revolución francesa;
 Asamblea Nacional Legislativa de Francia, que sustituyó a la anterior al aprobarse la Constitución francesa de 1791.
 Asamblea Nacional de Weimar de la República de Weimar;
 Asamblea Nacional Consultiva de España;
 Asamblea Nacional de Filipinas, poder legislativo de la Mancomunidad Filipina del 1943 al 1945;
 Asamblea Nacional de la Segunda República Filipina, en el mismo periodo;
 Asamblea Nacional de la República de China, desaparecida en 2005.

Cámaras bajas

 Asamblea Popular Nacional de Argelia
 Asamblea Nacional de Botsuana
 Asamblea Nacional de Burundi
 Asamblea Nacional de Bután
 Asamblea Nacional de Camboya
 Asamblea Nacional de Eslovenia
 Asamblea Nacional de Francia
 Asamblea Nacional de Gabón

 Asamblea Nacional de Kenia
 Asamblea Nacional de Lesoto
 Asamblea Nacional de Madagascar
 Asamblea Nacional de Mauritania
 Asamblea Nacional de Namibia
 Asamblea Nacional de Pakistán
 Asamblea Nacional de la República Democrática del Congo
 Asamblea Nacional de Sudáfrica.

Parlamentos

 Asamblea Nacional de Angola
 Asamblea Nacional de Armenia
 Asamblea Nacional de la República de Azerbaiyán
 Asamblea Nacional de Benín
 Asamblea Nacional de Bulgaria
 Asamblea Nacional de Burkina Faso
 Asamblea Nacional de Camerún
 Asamblea Nacional de Cabo Verde
 Asamblea Nacional del Chad
 Asamblea Suprema del Pueblo de Corea del Norte
 Asamblea Nacional de Corea del Sur
 Asamblea Nacional de Costa de Marfil
 Asamblea Nacional de Ecuador
 Asamblea Nacional de Eritrea
 Asamblea Nacional de Gales
 Asamblea Nacional de Gambia
 Asamblea Nacional de Guyana
 Asamblea Nacional de Guinea
 Asamblea Nacional Popular de Guinea-Bisáu
 Asamblea Nacional de Haití
 Asamblea Nacional de Hungría
 Asamblea Nacional de Kuwait
 Asamblea Nacional del Kurdistán iraquí
 Asamblea Nacional de Laos
 Asamblea Nacional de Malaui
 Asamblea Nacional de Malí

 Asamblea Nacional de Mauricio
 Asamblea Nacional de Nepal
 Asamblea Nacional de Nicaragua
 Asamblea Nacional de Níger
 Asamblea Nacional de Pakistán
 Asamblea Nacional de Panamá
 Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba
 Asamblea Nacional de la República de Azerbaiyán
 Asamblea Nacional de Bielorrusia
 Asamblea Nacional de la República Centroafricana
 Asamblea Nacional de San Cristóbal y Nieves
 Asamblea Nacional de Santo Tomé y Príncipe
 Asamblea Nacional de Senegal
 Asamblea Nacional de Serbia
 Asamblea Nacional de Seychelles
 Asamblea Nacional de Sudán
 Asamblea Nacional de Surinam
 Asamblea Nacional de Tailandia
 Asamblea Nacional de Tanzania
 Asamblea Nacional de Togo
 Asamblea Nacional de Turquía
 Asamblea Nacional de Uganda
 Asamblea Nacional de Venezuela
 Asamblea Nacional de Vietnam
 Asamblea Nacional de Yibuti
 Asamblea Nacional de Zambia.

Además
 Asamblea Nacional de Belice
 Asamblea Nacional de Gales
 Asamblea Nacional de Quebec
 Asamblea Nacional de la República Srpska.

Congresos y Parlamentos
Poder legislativo